Hartley [hártli] může znamenat:

příjmení
 Brendon Hartley (* 1989), novozélandský testovací pilot Formule 1
 David Hartley (1705–1757), anglický filosof, vědec a lékař
 John Hartley (1849–1935), anglický kněz a tenista
 John Hartley (vědec) (* 1948), britský profesor médií a žurnalistiky
 Justin Hartley (* 1977), americký herec
 Keef Hartley (1944–2011), britský bubeník a kapelník
 Leslie Poles Hartley (1895–1972), anglický spisovatel
 Marsden Hartley (1877–1943), americký malíř, básník a spisovatel
 Nina Hartley (* 1959), americká pornoherečka, režisérka a spisovatelka

jiný význam
 Hartley County v Texasu, USA
 Hartley Wintney FC, anglický fotbalový klub